Алексе́й Евге́ньевич Чичиба́бин (, Полтавская губерния, Российская империя — 15 августа 1945, Париж, Франция) — российский и советский химик-органик, профессор МГУ.

Биография 
Родился  года в Куземине, в семье чиновника, письмоводителя Зеньковской дворянской опеки. В 1874 году семья, в которой было шесть детей, переехала в уездный город Лубны. В 1879 году поступил в Лубенскую гимназию, где в шестом классе заинтересовался химией; этому способствовали учитель физики К. И. Смолич и книга «Основы химии» Д. И. Менделеева.

По окончании гимназии в 1888 году поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математический факультет Московского университета. Здесь на него огромное влияние оказали профессор В. В. Марковников и приват-доцент М. И. Коновалов. Под руководством этих учёных им были написаны первые научные труды. В 1890 году за участие в студенческих беспорядках был исключён из университета, но вскоре восстановлен.

Окончил Московский университет в 1892 году с дипломом первой степени, но не был оставлен при нём, так как ушёл в отставку его руководитель В. В. Марковников. В течение трёх лет зарабатывал на жизнь частными уроками и журналистикой (писал в газеты заметки о научных заседаниях). В 1895—1896 гг. работал лаборантом в Александровском коммерческом училище, но в должности не был утверждён и в 1896 году устроился помощником заведующего лабораторией «Общества для содействия улучшению и развитию мануфактурной промышленности» в Москве. В 1899—1909 годах работал ассистентом кафедры неорганической и аналитической химии в Московском сельскохозяйственном институте.

После сдачи магистерских экзаменов в 1900 году был принят Приват-доцентом в Московский университет и оставался в нём до событий 1911 года. Защитил магистерскую диссертацию «О продуктах действия галоидных соединений на пиридин и хинолин» (1903) и в 1905 году был избран экстраординарным профессором в Императорский Варшавский университет, но отказался от должности. В 1908 году получил должность профессора и кафедру общей органической химии в Императорском техническом училище, которую возглавлял до 1930 года. Защитил в Санкт-Петербурге докторскую диссертацию «Исследования по вопросу о трёхатомном углероде и о строении простейших окрашенных производных трифенилметана» (1912). В 1916 году стал деканом химического факультета Московского технического училища.

В годы Первой мировой войны он организовал и возглавил Московский комитете содействия развитию фармацевтической промышленности, а в Техническом училище организовал алкалоидную лабораторию, где под его руководством было налажено производство опия, морфия, кодеина, атропина и других лекарственных средств.

В 1918 году организовал химический отдел Московского военно-промышленного комитета. Член Учёного медицинского совета Наркомздрава РСФСР (1918). Возглавлял Правление государственных химико-фармацевтических заводов ВСНХ (1918). Председатель Научно-технического совета химико-фармацевтической промышленности при ВСНХ (1922—1927). Член-корреспондент Академии наук СССР (с 1926), действительный член (с 1928).

Был женат (с 1897) на Вере Владимировне Подгорецкой. Их единственная дочь Наташа, студентка химического факультета МВТУ, в 1930 году в результате несчастного случая на производственной практике погибла от ожога олеумом. Семья долго не могла прийти в себя, Вера Владимировна проходила лечение в психиатрической клинике, этим, в частности, был продиктован отъезд Чичибабина с женой за границу. В 1930 году Чичибабин получил отпуск и уехал в Париж. Во Франции он работал в течение двух лет в фармацевтической лаборатории профессора М. Тиффано в Hotel-Dieu. Затем руководил исследовательской лабораторией одного из крупнейших химических концернов «Etablissements Kuhlmann», был ведущим консультантом известной международной фармацевтической компании «Schering» и американской компании «Rооsevеlt & Cо». С 1931 года преподавал в Коллеж де Франс, где в 1933—1939 годах и в 1944 году заведовал кафедрой химии.

Отказался вернуться в СССР и 29 декабря 1936 года Чичибабин (а также В. Н. Ипатьев) решением общего собрания АН СССР был лишён звания действительного члена Академии; 5 января 1937 года он был лишён советского гражданства.

Умер в Париже 15 августа 1945 года.

Общее собрание АН СССР 22 марта 1990 года приняло постановление о восстановлении (посмертно) в членах Академии многих учёных, необоснованно исключённых из её состава, в том числе и А. Е. Чичибабина.

Научная деятельность 
Главным направлением научной деятельности А. Е. Чичибабина являлась химия пиридина и его производных. Родственные соединения пиридина — алкалоиды и синтетические вещества, обладающие сильным физиологическим действием, также интересовали учёного. Он предполагал, что с их помощью можно создать новые лекарства и ряд красок.

 1894 год — доказал что реакция Коновалова применима в ряду производных пиридина.
 1903 год — защитил диссертацию на степень магистра химии «О продуктах действия галоидных соединений на пиридин и хинолин».
 Открыл способ получения α-аминопиридина действием на пиридин амида натрия (реакция Чичибабина) и распространил эту реакцию на гомологи пиридина, хинолин и изохинолин.
 Изучил галогенирование , сульфирование и нитрование α-аминопиридина
 Исследовал таутомерию аминопиридинов и оксипиридинов.
 Обнаружил явление фототропии — способности производных пиридина изменять окраску в зависимости от освещённости.
 1924 г. — разработал способ получения производных пиридина путём конденсации альдегидов и кетонов с аммиаком.
 1920—1930 г. — занимался химией бициклических соединений. Получил ряд диазотатов пиридинового альфа-ряда, которые, подобно ароматическим диазосоединениям, способны давать азокрасители.

Довольно важным и длительным этапом научных трудов (1902—1912) Чичибабина было исследование в области долгоживущих радикалов. Его работа по трёхатомному углероду явилась основой для создания учения о свободных радикалах. В 1912 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования по вопросу о трёхатомном углероде и о строении простейших окрашенных производных трифенилметана».

С наступлением Первой мировой войны активно занимался созданием технологий для производства лекарств, внёс большой вклад в организацию российской фармацевтической промышленности.
 Разработал синтез ряда алкалоидов и других растительных веществ (пилокарпин, сантонин, бергенин).
 Разработал совместно с учениками технологии производства салициловой кислоты и её солей, аспирина, салола и фенацетина.
 Совместно с Н. Г. Пацуковым и В. М. Родионовым начал производство морфина и кодеина.
 По инициативе Чичибабина при Московском техническом училище организован образцовый завод химико-фармацевтических препаратов за счёт денег из казны. Впоследствии на его базе вырос первый алкалоидный завод в России (Московский алкалоидный завод, 1917 г.). 

А. Е. Чичибабин также занимался синтезом с помощью магнийорганических соединений. Он обнаружил, что при взаимодействии молекулярных количеств муравьиного эфира и магнийорганического реагента в небольшом количестве образуется бензальдегид. Ему принадлежит разработка метода синтеза наиболее важного класса кислородсодержащих органических веществ — альдегидов — с помощью магнийорганических соединений.

Педагогическая деятельность 
А. Е. Чичибабин известен не только своей научной деятельностью, но также и педагогической. Много сил и времени он уделял преподаванию. Из воспоминаний о Чичибабине ученика МВТУ, академика Л. И. Кнунянца: «…сумбурные лекции, и эти многодневные экзамены слагались в довольно эффективную систему, с помощью которой Алексей Евгеньевич добивался самого главного, на что должно быть нацелено преподавание. Он развивал у учеников самостоятельное химическое мышление, ориентируясь не на отстающих, не на равнодушных, а на увлечённых, преданных».

Известно, что Чичибабин вёл курсы качественного и количественного анализа, а также курс «Экспериментальные успехи органической химии» в Московском сельскохозяйственном институте (1899—1909). Преподавал в Московском университете историю химии (1903—1904 гг.) и читал курс физики с метеорологией и химии с минералогией в Сходненской женской школе садоводства (1903 г.). Долгое время он работал в Московском высшем техническом училище, где стал деканом химического факультета (1909—1930). Организовал преподавание технологии химико-фармацевтических препаратов. После 1930 г. работал в Париже заведующим кафедрой химии в «Collège de France».

А. Е. Чичибабин является автором напечатанного в 1925 г. курса «Основные начала органической химии», который был переведён на чешский, словацкий, венгерский, французский, испанский, английский, и китайский языки. Книга является пособием для углублённого изучения органической химии, также она была рекомендована во многих университетах Франции.

Многие ученики Чичибабина добились успехов в химии: О. С. Багдасарьянц, З. В. Беневоленская, И. Г. Былинкин, О. А. Зейде, В. М. Куинджи, И. Л. Кнунянц и др.

Общественная деятельность 
А. Е. Чичибабин являлся председателем Московского комитета содействия развитию химической фармацевтической промышленности, учреждённого по его инициативе. Комитет дал начало открытию алкалоидной лаборатории при МВТУ и в Университете А. Л. Шанявского. Для изучения вопроса получения иода из водорослей комитет организовал экспедиции на Белое море и Мурман.

В 1918 г. Чичибабин организовал химический отдел Московского военно-промышленного комитета, который содействовал созданию многочисленных производств, в том числе было положено начало сернокислотному заводу в Растяпино.

Чичибабин также являлся председателем Правления государственных химико-фармацевтических заводов ВСНХ, членом коллегии и членом Бюро фармцентра, затем председателем Комиссии по разгрузке Москвы от взрывчатых веществ и членом Учёного медицинского совета Наркомздрава (до 1930 г.). Был главным редактором Фармакопеи. В 1922—1927 гг. являлся председателем Научно-технического совета химико-фармацевтической промышленности.

Руководил разработкой новых учебных планов после установления Советской власти, был членом ректорских совещаний. Работал над восстановлением лабораторий по каучуку, фотохимии и военно-химическому делу в МВТУ.

Звания и награды 
 Золотая медаль Общества любителей естествознания.
 Премия имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества.
 Премия Главнауки (1925 г.).
 Премия В. И. Ленина (1926 г., был одним из пяти учёных, получивших премию за естествознание).
 Член-корреспондент АН СССР (1926 г.).
 Академик АН СССР (1928 г.).

Основные труды 
 О продуктах действия галоидных соединений на пиридин и хинолин. Дисс. магистра химии. — Москва, Императорский Московский университет, 1902
 Исследования по вопросу о трёхатомном углероде и о строении простейших окрашенных производных трифенилметана. Дисс. докт. хим. наук. — Санкт-Петербург, 1912
 Основные начала органической химии / Под ред. П. Г. Сергеева и А. Л. Либермана. — Изд. 7-е. — : Госхимиздат, 1963. — 910 с.

Примечания

Литература 
 
 Волков В. А. А. Е. Чичибабин и В. Н. Ипатьев — трагические судьбы  //Российские учёные и инженеры в эмиграции . Под редакцией В. П. Борисова. — Москва: ПО «Перспектива», 1993. — С. 40—71.
 Волков В. А., Куликова М. В. Судьба «невозвращенца» А. Е. Чичибабина (в свете неопубликованных документов)  // Природа. — 1993. — № 9.
 
 Евтеева П. М. А. Е. Чичибабин // Труды Института истории естествознания и техники. История химических наук. АН СССР, 1958. — Т. 18. — С. 206—356
 Зайцева Е. А. Чичибабин Алексей Евгеньевич // Императорский Московский университет:1755-1917. Энциклопедический словарь. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 824—825.

Ссылки 
 Биография А. Е. Чичибабина  на сайте химфака МГУ
 Волков В. Чичибабин А. Е. Российские учёные и инженеры — эмигранты (1920—1950-е годы) 
 Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии.
 
 Его статьи на Math-Net.Ru

Химики Российской империи
Химики Франции
Выпускники Лубенской гимназии
Деканы МГТУ
Действительные члены АН СССР
Лауреаты премии имени В. И. Ленина
Беглецы из СССР
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Члены Леденцовского фонда
Преподаватели Александровского коммерческого училища
Лауреаты премии имени А. М. Бутлерова Русского физико-химического общества